Olympique (rugby à XV, 1895), club fondé en 1895 et disparu en 1902 à l'occasion de sa fusion avec le Racing Club de France ;
 Olympique (rugby à XV, 1897), club fondé en 1897 et disparu en 1926 à l'occasion de sa fusion avec le Red Star Club.